Tigrane oder Il Tigrane steht für:

 Il Tigrane re d’Armenia, Oper von Tomaso Albinoni (1697)
 Tigrane re d’Armenia, Oper von Antonio Maria Bononcini (1710)
 Tigrane, overo L’egual impegno di amore e di fede, Oper von Alessandro Scarlatti (1715)
 La virtù trionfante dell’amore e dell’odio overo Il Tigrane, Oper von Benedetto Micheli, Antonio Vivaldi und Nicola Romaldi (1724)
 Tigrane (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1729)
 Tigrane (Paganelli), Oper von Giuseppe Antonio Paganelli (1733)
 Il Tigrane (Giacomelli), Oper von Geminiano Giacomelli (1733)
 Tigrane (Arena), Oper von Giuseppe Arena (1741)
 Il Tigrane (Gluck), Oper von Christoph Willibald Gluck (1743)
 Il Tigrane (Barba), Oper von Daniele Barba (1744)
 Tigrane (Lampugnani), Oper von Giovanni Battista Lampugnani (1747)
 Tigrane (Carcani), Oper von Giuseppe Carcani (1750)
 Tigrane (Lapis), Oper von Santo Lapis (1753)
 Tigrane (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni (1761)
 Tigrane (Tozzi), Oper von Antonio Tozzi (1762)
 Tigrane (Colla), Oper von Giuseppe Colla (1767)
 Tigrane (Righini), Oper von Vincenzo Righini (1800)

Siehe auch

 Tigranes